Scharbel (in anderen Transkriptionen auch Charbel, Sharbel oder  Šarbel) ist ein männlicher Vorname.

Namenstage 
 29. Januar (Sarbelius und Barbea)
 24. Juli (Scharbel Machluf)

Namensträger 
 Sarbelius, († 104/5 oder 112) frühchristlicher Märtyrer aus Edessa
 Scharbel Machluf  (1828–1898), libanesischer Mönch, 1977 von der römisch-katholischen Kirche heiliggesprochen
 Charbel Rouhana (* 1965), libanesischer Oud-Spieler und Komponist
 Sharbel Touma (* 1979) schwedischer Fußballspieler assyrisch/aramäischer Abstammung

Siehe auch 

 Sarbel [] (* 1981; eigentlich Sarbel Michael; griech.: Σαρμπέλ Μιχαήλ), griechisch-zyprischer Sänger

Männlicher Vorname